La formación de los dentistas en España dio un primer paso en 1901, oficializando la creación de la carrera de odontología.

La especialidad médica de estomatología se inició en 1944 sustituyendo a la anterior titulación de odontología.  

A partir de 1987 se creó nuevamente la titulación de odontología para la que no es preciso tener la licenciatura de medicina.

Este hecho hizo que la Universidad del País Vasco siguiera el modelo de las otras escuela de estomatología de España y se transformara en la facultad de odontología. 

Cada vez es más testimonial el número de estomatólogos al no existir nuevos especialistas.

Antecedentes históricos 
Hasta en siglo XX no existió una titulación oficial para ejercer como dentista en España. La profesión de dentista era ejercida con diferentes denominaciones. Por orden cronológico eran cirujanos sangradores,  ministrantes, practicantes y a partir de 1875 cirujanos dentistas. 

Al no ser una titulación oficial se formaban y aprendían sin control alguno de unos profesionales a otros. Su función básica eran las extracciones dentales.   

La carrera de odontología se estableció en 1901. Cursaba con dos años  teóricos comunes con la carrera de medicina y otros dos o tres años clínicos propios del consultorio dental.  

En 1944, se implantó la especialidad médica de estomatología, eliminándose la titulación de odontología.

A lo largo del , la escasez de profesionales hizo que proliferaran el la provincia una serie  de profesionales no habilitados para trabajar en la boca de los pacientes.

Eran denominados cirujanos dentistas sin formación académica, mecánicos  dentales etc que ante la falta de profesionales ocuparon una parte  de la actividad. Esta situación fue desapareciendo a lo largo del .

Una particularidad  en Guipúzcoa fue que ante la cercanía con el país vecino, muchas personas pasaban la frontera para ser atendidos por profesionales franceses.

Hasta 1980, la mayoría de profesionales que ejercieron en Guipúzcoa  provenían de la escuela de estomatología de la Universidad Complutense de Madrid.

En 1979  se creó la escuela de estomatología en la Universidad del País Vasco en Lejona con lo que pasó a ser el centro de referencia profesional  de la provincia siendo su primer director el catedrático  José María Rivera.

En la década de los años 80 hubo una gran plétora profesional entre los licenciados de medicina lo que dificultó el ingreso en las escuelas españolas. A mediados de los años 80, llegaban a inscribirse 500 médicos en el examen tipo MIR para 50 plazas en la escuela de Lejona.. 

Ante esta situación, hubo muchos médicos que entre 1983 y 1987 acudieron a hospitales franceses a especializarse en estomatología. A partir de entonces, Francia se volvió más restrictiva y muchos profesionales acudieron a República Dominicana, país que tenía convenios de convalidación con España de la nueva carrera de odontología.

Entre 1984 y 1992 hubo parecido número de nuevos dentistas con título extranjero como español en Guipúzcoa.

Los dentistas incorporados a la profesión a partir de 1992 eran mayoritariamente licenciados en odontología formados en España siendo la estomatología una especialidad a extinguir. 

En los inicios del  se crearon en España facultades privadas de odontología lo que ocasionó una plétora profesional con un ratio dentista/población muy superior al recomendado por las asociaciones odontológicas europeas.

Este hecho hizo cambiar la organización profesional al surgir grandes corporaciones que comparten su espacio con las consultas tradicionales. 

La convivencia y cooperación entre los profesionales de distinta titulación y procedencia fue excelente en la provincia.

Hitos históricos en Guipúzcoa 
La corriente corporativa comenzó en 1903 con la creación de la Sociedad Odontológica de Guipúzcoa. Fueron doce los dentistas guipuzcoanos que fundaron esta Sociedad, presididos por Hipólito Lobato  

Posteriormente en 1929  se creó la Asociación Odontológica Guipuzcoana. Estaba  integrada por 36 de los 45 dentistas de la provincia siendo su presidente Hipólito Lobato. 

Siguiendo el impulso de la asociación, en 1930 se creó el Colegio oficial de Odontólogos de Guipúzcoa. 

Un hito destacable en la historia de la odontología española   fue el acaecido en San Sebastián a principios de 1938 en el trascurso de la guerra civil española.

El número de heridos maxilofaciales  fue enorme por lo que se dispuso que el hospital militar de San Sebastián fuera el hospital de referencia en la retaguardia.

En dicho hospital se creó el primer servicio de cirugía maxilofacial en España para lo que se contrató al cirujano americano Joseph Eastman Sheehan (1885 – 1951) y al anestesista británico Robert Reynolds Macintosh (1897-1989), Estos médicos formaron un equipo en el que la especialidad odontológica y protésica fue dirigida por Carmelo Balda.

En los momentos más críticos el número de pacientes  llegó a 700 estando muchos de ellos hospedados en casas particulares. 

Eastman publicó en una entrevista en el New York Times que “Había tantas caras mutiladas en el ejército rebelde como había en el ejército británico al final de la primera Guerra Mundial”.

Describía el horror de la siguiente manera: “Los heridos de cara más frecuentes eran de metralla, realmente impresionantes. Estos pobres heridos de metralla en el rostro producían horror; verdaderos monstruos, sin cara; masa de carne y piel a piltrafas colgando, respirando con los ojos fuera de las órbitas por desaparición del macizo óseo de la cara; sin nariz ni labio; ni boca ni dientes; sin barbilla; con la lengua amoratada, hinchada, cayendo sobre el pecho. Llenos de moscas, soplando una espuma sanguinolenta, asfixiándose hay que imaginar que una inmensa hacha cortase de violento golpe lateral toda la cara”.

Al terminar la guerra, en 1941, el servicio se trasladó al hospital Gómez Ulla de Madrid y Carmelo Balda siguió con su consulta particular en San Sebastián.

No sería hasta 1989 cuando José Antonio Arruti  creó el servicio de cirugía maxilofacial en la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu (actual Hospital Universitario Donostia).

En la fundación de la Escuela de Estomatología de la Universidad del País Vasco en 1979 colaboraron y fueron profesores varios dentistas guipuzcoanos como Manuel Irigoyen, pionero de los implantes en España y Ramón Antín formado en Estados Unidos con Peter K. Thomas. 

Entre 1960 y 1980 se desarrollaron diferentes subespecialidades odontológicas. Algunos dentistas guipuzcoanos participaron  en la creación y desarrollo de las diferentes  sociedades científicas en España como  José Luis  Zuriarrain en ortodoncia, Javier  Gorostegui en endodoncia o Antonio Lasagabaster en odontopediatría. 

El Gobierno Vasco implementó unas medidas de salud pública bucal que dieron como resultado una mejora en el estado dental de las nuevas generaciones. 

La primera consistió en fluorar el agua de consumo de la población entre 1988 y 2022 con la consiguiente reducción de las caries entre los jóvenes. 

La segunda medida fue la creación del P.A.D.I. Es un programa de atención dental gratuita a niños entre 7 y 15 años. Su creador fue el dentista vizcaíno Federico Simón.

Véase También 

 Estomatología
 Historia de la Odontología
 Odontología

Referencias 

Odontología